

Astronomia
 2557 Putnam – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Putnam – CDP della Contea di Marengo, Alabama
 Putnam – città della Contea di Windham, Connecticut
 Putnam – township della Contea di Livingston, Michigan
 Putnam – città della Contea di Washington, New York
 Putnam – città della Contea di Dewey, Oklahoma
 Putnam – township della Contea di Tioga, Pennsylvania
 Putnam – città della Contea di Callahan, Texas
 Contea di Putnam – contea della Florida
 Contea di Putnam – contea della Georgia
 Contea di Putnam – contea dell'Illinois
 Contea di Putnam – contea dell'Indiana
 Contea di Putnam – contea del Missouri
 Contea di Putnam – contea dello Stato di New York
 Contea di Putnam – contea dell'Ohio
 Contea di Putnam – contea del Tennessee
 Contea di Putnam – contea della Virginia Occidentale
 Putnam Valley – nello Stato di New York

Persone 
 Adam Putnam – politico statunitense
 Hilary Putnam – filosofo statunitense
 Israel Putnam – generale statunitense
 Scoop Putnam – cestista statunitense
 Seth Putnam – cantante e polistrumentista statunitense

Altro 
 Putnam's Sons – casa editrice
 Modello Putnam – modello di stima nell'ingegneria del software